Station Meran (Merano) is een spoorwegstation in de stad Meran (Merano) (Zuid-Tirol, Italië) op de spoorlijn van Bolzano via Meran (Merano) naar Mals (Malles Venosta), ook bekend als de Vintzgouwspoorlijn (Ferrovia della Val Venosta).

Het station werd in 1906 geopend.

Bolzano
Bouwwerk in Zuid-Tirol